Coinchon peut désigner :
 le jeu du Coinchon, un jeu savoyard ;
 Coinchon, un nom de famille, notamment porté par :
 Théodore Coinchon (1814-1883), sculpteur français ;
 Albert Coinchon (1845-1871), dessinateur, peintre et sculpteur français, fils du précédent.